

Чокто — місто, штат Оклахома
 Чокто — переписна місцевість, штат Луїзіана